Алекса́ндр Па́влович Го́ркин (1 мая 1936, Москва — 24 января 2022, там же) — советский и российский экономико-географ, американист, доктор географических наук (1988), профессор географического факультета МГУ (2001), директор (1994—2001), главный редактор (1992—2001) издательства «Большая российская энциклопедия». Заслуженный работник культуры РФ.

Биография 
Родился 1 мая 1936 года в Москве. Отец — главный конструктор завода «Динамо» им. Кирова, погиб на фронте в октябре 1941 года, мать — учительница начальных классов, после гибели отца пошла работать бухгалтером на завод «Динамо». Отец — один из создателей первого советского электровоза и вагонов метрополитена.

Школу окончил с медалью. В 1954 году стал победителем на географической олимпиаде школьников Москвы.

Окончил географический факультет МГУ. После университета три года работал в НИИТЭХИМе, где занимался химической промышленностью зарубежных стран, в частности — США. В 1963 году перешёл на работу в Институт географии Академии наук, где защитил кандидатскую диссертацию.

В 1979 году стал заведующим редакцией географии издательства «Советская энциклопедия», которое с 1991 года стало называться «Большая Российская энциклопедия». Первые десять лет был заведующим редакции географии, далее — заместителем, с 1994 года главным редактором и с 1994 года — директором и главным редактором издательства. В 2000 г. «за большой вклад в развитие научного книгоиздания» Горкин награждён орденом Почёта.

После ухода Горкина из издательства, который был инициирован сотрудниками, обвинившими директора — главного редактора в попытках «приватизировать и дискредитировать издательство», директором «Большой Российской энциклопедии» стал Дмитрий Прокопчук, а главным редактором Сергей Кравец.

В 1988 году защитил докторскую диссертацию по географическим наукам на тему «Экономико-географические процессы, структуры, закономерности развития промышленности капиталистических стран в эпоху НТР: (На примере обрабатывающей промышленности США)».

С 2001 по 2019 год А. П. Горкин был профессором кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ, читал курсы по территориальной организации промышленности зарубежных стран в постиндустриальную эпоху, географии промышленности США и географии населения. Под его руководством в МГУ и ИГ РАН было защищено 16 кандидатских диссертаций.

Скончался 24 января 2022 года.

Вклад в науку 
В 1978 году установил взаимосвязь роста промышленного производства и выравниванием размещения промышленности по регионам развитых стран. Показал связь экономических кризисов и ускорения трансформаций территориальной структуры.

В 1989 году А. П. Горкин выдвинул концепцию пространственной составляющей «длинных волн» Кондратьева.

Книгоиздательская и редакторская деятельность 
Редактор и составитель большого количества энциклопедических изданий, среди которых:
 энциклопедия «География России» (1998),
 «Большой энциклопедический словарь школьника» (1999),
 энциклопедический словарь «Отечество. История, люди, регионы России» (1999),
 «Краткий энциклопедический словарь» (в 2 тт.) (2000),
 «Иллюстрированный энциклопедический словарь» (2000),
 «Энциклопедический словарь необходимых знаний» (2001),
 «Новый энциклопедический словарь школьника» (в 2 тт.) (2001),
 «Школьный биографический словарь» (2002),
 «Универсальная энциклопедия школьника» (в 2 тт.) (2005).

Награды 
 Орден Почёта (2 марта 2000) — за большой вклад в развитие научного книгоиздания
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (7 июня 1996) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу

Примечания

Ссылки 
Интервью с А. Горкиным
 Александр Горкин: «Энциклопедии, верить ли им?»  // Делу время, 18 апреля 2008.
 Александр Горкин: «Мы выпускаем книги, без которых не может жить страна» // Культура, № 1, 1999.
 Александр Горкин: «Первые советские энциклопедии писали оппортунисты» // Ex Libris, 11 мая 2000.
 Александр Горкин: «Энциклопедия — не доска почета» // Труд, № 51, 21 марта 2000.

Статьи о А. Горкине
 Вознесенский А. Кто даст нам избавленье?  // Ex Libris, 12 апреля 2001.
 Немзер А. Совершенно БРЭдовая история  // Время Новостей, № 96, 4 июня 2001.
 
 Некролог 

Издатели СССР
Энциклопедисты СССР
Издатели России
Энциклопедисты России
Географы СССР
Географы по алфавиту
Географы России
Американисты СССР
Американисты России
Редакторы СССР
Редакторы России
Главные редакторы России
Выпускники кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ
Преподаватели географического факультета МГУ
Персоналии:Экономическая география
Экономисты СССР
Экономисты России
Сотрудники Института географии РАН
Участники проектов Викимедиа